Ольша́нский — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 
 Ольшанский, Валентин Владиславович (1947—2010) — советский футболист, тренер и футбольный арбитр. Сын Владислава Ольшанского.
 Ольшанский, Виктор Иосифович (род. 1954) – советский и российский драматург и киносценарист, сын Иосифа Ольшанского.
 Ольшанский, Владимир Моисеевич (род. 1947) — советский и американский актёр-клоун, режиссёр и педагог.
 Ольшанский, Владислав Васильевич (1911—1987) — советский футболист и тренер.
 Ольшанский, Войцех (род. 1960) — польский актёр, исторический реконструктор и политический активист.
 Ольшанский, Григорий Николаевич (1850—1917) — псевдоним русского писателя Г. Н. Евневича.
 
 Ольшанский, Игорь (род. 1982) — игрок в американский футбол.
 Ольшанский, Иосиф Григорьевич (1918—2004) — советский драматург и сценарист.
 Ольшанский, Константин Фёдорович (1915—1944) — Герой Советского Союза, командир роты, старший лейтенант.
 Ольшанский, Лев Абрамович (1914—1995) — советский футболист и тренер.
 Ольшанский, Леонид Дмитриевич (род. 1949) — российский адвокат и правозащитник, борец за права автомобилистов.
 
 Ольшанский, Николай Михайлович (род. 1939) — советский и российский государственный деятель, предприниматель-миллионер.
 Ольшанский, Прохор Николаевич (1913—1999) — в период Великой Отечественной войны зам. комиссара партизанской бригады Белорусской ССР.
 Ольшанский, Сергей Петрович (род. 1948) — советский футболист.



Топоним 
 Ольшанский — посёлок, Коченёвский район, Новосибирская область, Россия.

Другое 
 «Константин Ольшанский» — большой десантный корабль проекта 775 в составе 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.

См. также 
 Княжеский род Ольшанские (Гольшанские)
 Ольшанский район (значения)
 
 Чёрный замок Ольшанский (фильм)
 Гольшанский замок